Le Masque de l'éther est le onzième et avant-dernier tome de la série Amos Daragon de Bryan Perro.

Résumé

Personnages

Notes et références 

Roman d'Amos Daragon
Roman canadien paru en 2006